Outer Space est une notion anglaise signifiant cosmos ou espace.

 Outer Space est un jeu vidéo sorti en 1977.
 In Outer Space est un album du groupe rock Sparks sorti en 1983.
 From Outer Space est une bande dessinée de Marion Mousse (2006).

 Teenagers from Outer Space est un film de 1959.
 Plan 9 from Outer Space, film de Ed Wood sorti en 1959.
  est un film de 1992.
 Preachers from Outer Space est un album de 1994.